Гео́ргий Васи́льевич Селезнёв:
 Селезнёв, Георгий Васильевич (1916—2000) — советский инженер, лауреат Сталинской премии.
 Селезнёв, Георгий Васильевич (1938—2007) — оперный певец, профессор Санкт-Петербургской консерватории, народный артист России.